Vance Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vance Township (Illinois)
 Vance Township (Lenoir County, North Carolina)
 Vance Township (Union County, North Carolina)